Dombaufest steht für:
 Kölner Dombaufest 1842, siehe unter Kölner Dom #Der neugotische Dombau (1842–1880)
 Kölner Dombaufest 1848
 Kölner Dombaufest 1880